Dans la mythologie grecque, Clytios est un Géant, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre). Lors de la Gigantomachie, il fut brûlé vif par les torches d'Hécate (ou par le fer chauffé à blanc d'Héphaïstos selon les versions).

Source 
  (I, 6, 2).

Géant grec
Progéniture de Gaïa